Zenó de Sidó, filòsof epicuri del 
 Zenó de Sidó (fill de Museu), filòsof del